Zdeněk Kovář je jméno více známých osob:

 Zdeněk Kovář  (1917–2004) – český inženýr, průmyslový návrhář a sochař
 Zdeněk Kovář (fotbalista) (1949–2013) – český fotbalový obránce
 Zdeněk Kovář – pachatel střeleckého masakru v Uherském Brodě v roce 2015